West Suffolk peut désigner plusieurs lieux dans l'ouest du comté anglais de Suffolk :

 West Suffolk, un district non métropolitain ;
 West Suffolk, une circonscription électorale ;
 West Suffolk, un ancien comté.

Voir aussi